25-й чемпионат России по мини-футболу состоялся в период с 10 августа 2016 года по 3 июня 2017 года (регулярный чемпионат завершился 22 апреля). Состав участников по сравнению с прошлым сезоном претерпел единственное изменение: «Политех» из Санкт-Петербурга по финансовым причинам не смог пройти аттестацию и выбыл из числа участников чемпионата. Таким образом, в Суперлиге осталось 11 команд.

Чемпион, как и ранее, был определён по результатам игр плей-офф. Во второй раз подряд золотые медали завоевало подмосковное «Динамо», победившее «Дину» в финальной серии 3—0.

Участники 
 Газпром-Югра (Югорск)
 Дина (Москва)
 Динамо (Московская область)
 КПРФ (Москва)
 Новая генерация (Сыктывкар)
 Норильский никель (Норильск)
 Прогресс (Глазов)
 Сибиряк (Новосибирск)
 Синара (Екатеринбург)
 Тюмень (Тюмень)
 Ухта (Ухта)

Итоговая таблица регулярного чемпионата

Плей-офф 
Как и в предыдущем сезоне, проводился среди команд, занявших первые восемь мест в регулярном чемпионате. Между собой в первую очередь играют клубы, занявшие наиболее высокое и наиболее низкое места среди всех клубов, пробившихся в плей-офф; аналогично составляются пары 1/2 финала. Серии на всех стадиях проходят до трёх побед одной из команд. Запланированные сроки проведения — с 6 мая по 7 июня 2017 года.

1/4 финала 
Матчи проводятся 6-7, 10 и, при необходимости, 11 и 14 мая.

Первые матчи

Вторые матчи

Третьи матчи

Четвёртые матчи

Пятые матчи

1/2 финала 
Матчи проводятся 18-19, 22 и, при необходимости, 23 и 26 мая.

Первые матчи

Вторые матчи

Третьи матчи

Четвёртые матчи

Серия за 3 место 
Матчи проводятся 30—31 мая, 3 июня и, при необходимости, 4 и 7 июня.

Финал 
Матчи проводятся 30—31 мая, 3 июня и, при необходимости, 4 и 7 июня.

См. также 
 Кубок России по мини-футболу 2016/2017
 Первенство России по мини-футболу 2016/2017
 Суперкубок России по мини-футболу

Ссылки 
 Турнирная таблица : 2016/2017 : Суперлига // Сайт Ассоциации мини-футбола России

Чемпионаты России по мини-футболу
2016 год в мини-футболе
2017 год в мини-футболе
Чемпионаты России в 2016 году
Чемпионаты России в 2018 году